Хрушки може бити:

 Хрушки (Брецлав), насељено мјесто у округу Брецлав, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Хрушки (Вишков), насељено мјесто у округу Вишков, Јужноморавски крај, Чешка Република